60-й выпуск  Классики Примавера — шоссейной однодневной велогонки по дорогам испанской провинции Бискайя. Гонка прошла 13 апреля 2014 года в рамках Европейского тура UCI 2014. Победу одержал испанский велогонщик Пельо Бильбао из команды «».

Участники 
В гонке приняли участие 12 команд: команда категории UCI ProTeam - , проконтинентальная команда  и 10 континентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 106 гонщиков. До финиша доехали 95 спортсменов.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 Классика Примавера 2014  на FirstCycling
 
 
 
 

2014 год в велоспорте
Спорт в Испании в 2014 году
Апрель 2014 года